Aroandes III (300 a.C. —?) foi um rei da Arménia.

Relações familiares 
Foi filho de Mitranes I, (330 a.C. -?) rei da Arménia e pai de Samos I, (270 a.C. -?) rei da Arménia.

Referências 
 Christian Settipani. Nos Ancêtres de l' Antiquité. Editions Christian, Paris, 1991.

Reis da Armênia (Antiguidade)
Armênios do século IV a.C.